Darja Dmitrijevová () je jméno a příjmení více osob:

 Darja Dmitrijevová (házenkářka)  (* 1995), ruská házenkářka
 Darja Dmitrijevová (moderní gymnastka)  (* 1993), ruská moderní gymnastka